Спорт-1:

 Спорт-1 — український спортивний телеканал. 
 Спорт-1 — казахстанський спортивний телеканал. 
 Спорт-1 — російський спортивний телеканал.